Tyenga steht für:

 Tyenga (Ethnie), ethnische Gruppe in Westafrika
 Tyenga (Sprache), Sprache in Westafrika